Back to Life — может означать:

 «Back to Life» — девятый музыкальный альбом Сандры, выпущенный в 2007 году.
  — студийный музыкальный альбом английского гитариста, композитора и импровизатора Фреда Фрита.